120 peut désigner :
l'année 120 du calendrier julien (voir aussi -120),
le nombre 120,
 Cenvint (qui signait lapidairement 120) (1960-2006) Auteur français de bande-dessinée,
 Bloch 120, avion français,
le format 120, un format de film photographique,
des lignes de transport en commun : .

Homonymie
Homonymie de nombre